Да́йамонд, Да́ймонд (от  — алмаз, бриллиант) — многозначное слово.

Фамилия 
 Даймонд, Алекса (род. 1988) — венгерская модель и порноактриса.
 Даймонд, Джаред (род. 1937)— американский эволюционный биолог, физиолог, биогеограф.
 Даймонд, Джек «Легс» (1897—1931) — американский гангстер.
 Даймонд, Дуглас (род.1953) — американский экономист.
 Даймонд, Дэвид (1915—2005) — американский композитор.
 Даймонд, И. А. Л. (Ицек Домнич; 1920—1988) — американский киносценарист.
 Даймонд, Ларри (род. 1951) — американский социолог.
 Даймонд, Лиза (род. 1971) — американский психолог и феминистка.
 Даймонд, Луис Клайн (1902—1999) — американский педиатр и гематолог, известный как «отец детской гематологии».
 Даймонд, Майкл (род. 1972) — австралийский стрелок.
 Даймонд, Миа (род. 1981) — венгерская порноактриса.
 Даймонд, Милтон (род. 1934) — американский учёный, профессор анатомии и репродуктивной биологии.
 Даймонд, Нил (род. 1941) — американский певец, автор песен и актёр.
 Даймонд, Рид (род. 1967) — американский актёр.
 Даймонд, Питер (род. 1940) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии 2010 года.
 Даймонд, Сью (Диана Долл; род. 1976) — словацкая порноактриса и модель.
 Даймонд, Скин (род. 1987) — американская порноактриса.
 Даймонд, Ханна (род. 1991) — британская певица, проживающая в Лондоне.
 Даймонд, Эми (род. 1992) — шведская певица.
 Даймонд, Энтони (1881—1953) — американский политик, член Демократической партии США.
 Даймонд, Эшли — американская правозащитница и трансгендерная женщина.

Имя
 Пэйдж, Даймонд Даллас (род. 1956) — американский профессиональный рестлер.
 King Diamond — датский рок-музыкант.

Топоним
 Даймонд — скала у острова Мартиника в Вест-Индии.
 Даймонд-Бар — город в Калифорнии, США.
 Дайамонд-Хед — кратер потухшего вулкана.
 Дайамонд — невключённая территория в штате Огайо, США
 Блэк-Дайамонд — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ситрэс, штат Флорида, США.

См. также

Примечания